De groepsfase van de KNVB beker 2002/03 vond plaats tussen 6 augustus en 4 september 2002. Er waren achttien groepen met vier clubs en twee groepen (4 en 13) van drie clubs. De nummers één en twee van elke groep gingen door naar de volgende wedstrijd, van groepen 4 en 13 ging alleen de nummer één door. Elke club speelde drie wedstrijden (de clubs in groepen 4 en 13 speelden er 2), loting bepaalde wie hoeveel keer en tegen welke tegenstander thuis of uit speelde.

Uitslagen

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Groep 9

Groep 10

Groep 11

Groep 12

Groep 13

Groep 14

Groep 15

Groep 16

Groep 17

Groep 18

Groep 19

Groep 20

Bron
 , door Ronald Zwiers

KNVB Beker (mannen) naar seizoen
Bekervoetbal 2002/03